ORP „Gopło” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Gopło” (OP-203) – okręt patrolowy projektu 9 z lat 50. XX wieku
 ORP „Gopło” (630) – trałowiec projektu 207DM z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów